Johan I (Spaans: Juan) (Épila, 20 augustus 1358 — Alcalá de Henares, 9 oktober 1390), was koning van Castilië en León van 1379 tot aan zijn dood.

Biografie 
Johan I was de zoon en opvolger van Hendrik II. In 1381 sloot hij een verbond met paus Clemens VII, maar kon niet beletten dat hij vanuit Portugal door een Engels leger bedreigd werd. Aan het geschil met Portugal, bondgenoot van Engeland, maakte hij een einde door na de dood van zijn echtgenote Eleonora (dochter van Peter IV van Aragón), te hertrouwen met Beatrix van Portugal (1372-1408), dochter van de Portugese koning Ferdinand I. Toen zijn schoonvader in 1383 overleed, eiste Johan de kroon van Portugal voor zichzelf op, maar hij stuitte op het algemene verzet van de Portugezen, en werd in de Slag bij Aljubarrota op 14 augustus 1385 verslagen door Johan I van Portugal.

In zijn eigen koninkrijk raakte Johan I ook verwikkeld in een machtsstrijd met de Engelse koningszoon Jan van Gent, die zelf aanspraak maakte op de troon van Castilië, omdat zijn (tweede) echtgenote Constanza de dochter was van Peter de Wrede. Johan I vond op zijn manier een oplossing voor het probleem door zijn zoon Hendrik in 1387 uit te huwelijken aan Jans dochter Catharina van Lancaster.

Door zijn voortdurende oorlogen zag koning Johan I zich gedwongen aanzienlijke concessies te doen aan de Cortes.

Kinderen 
Uit zijn huwelijk met Eleonora van Aragón:
 Hendrik III van Castilië
 Ferdinand I van Aragon

Uit zijn huwelijk met Beatrix van Portugal:
 Michael van Portugal (1384–1385)

Voorouders 

Koning van Castilië
Koning van León
Huis Trastámara
Persoon in de 14e eeuw